Saint-Privat est un toponyme, issu de Privat de Mende, saint de l'Église catholique et premier évêque historique du Gévaudan, martyr au  ; il peut désigner :

Localités 

 Saint-Privat, commune française du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Privat, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Privat, commune française de l'Hérault ;
 Saint-Privat, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Montigny-lès-Metz ;
 Saint-Privat, ancienne commune française du Puy-de-Dôme, intégrée d'abord à Aulhat-Saint-Privat, puis à la commune nouvelle Aulhat-Flat ;
 Saint-Privat-des-Prés, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Privat-de-Champclos, commune française du Gard ;
 Saint-Privat-des-Vieux, commune française du Gard ;
 Saint-Privat-d'Allier, commune française de la Haute-Loire ;
 Saint-Privat-du-Dragon, commune française de la Haute-Loire ;
 Saint-Privat-du-Fau, commune française de la Lozère ;
 Saint-Privat-de-Vallongue, commune française de la Lozère ;
 Saint-Privat-la-Montagne, commune française de la Moselle.

Édifice 
 Basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende, à Mende

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France